Júlio Nascimento (Colinas, 22 de novembro de 1974) é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Ganhou conhecimento em 1991, com o seu primeiro  álbum de estreia intitulado "Leidiane", ganhando o título O "Rei do Brega" na década de 90.

Carreira
Júlio Nascimento nasceu em Colinas, município  do estado do Maranhão em 1974. Alcançou conhecimento nacional no ano de 1991, com o lançamento do seu primeiro álbum, onde se destacou-se com as músicas "Leidiane", "Não Adianta", "É Tarde Agora", "Onde Está Você" dentre outras. A música "Leidiane" título do álbum, conquistou o prêmio da música mais pedida e tocada  de todas emissoras de radio na época.

Nos anos seguintes se destacou com outros grandes sucessos de sua carreira como: "A Mãe de Leidiane", "Dinalva", "Chegada do garimpo", "A volta da Leidiane", "Caminhão Amigo", "Lídia" e "Vou Te Matar de Prazer", "Luana",  "Volta da Dinalva", "Dalziza",  "Corninho", "Prima da Dalziza", Amigo Locutor" dentre  vários outros sucessos que o mesmo gravou.

Ligações externas 

Naturais de Colinas (Maranhão)
Cantores do Maranhão
Cantores de brega